Goldene Kugel steht für:

 Hotel Goldene Kugel, Halle (Saale)
 Zur goldenen Kugel, Wohnhaus in Wien, siehe Wohnhaus Am Hof 11
 Zur goldenen Kugel (Haushaltswaren), seit 200 Jahren in Wien, Wiedner Hauptstraße bestehendes Geschäft

Siehe auch:
 Goldenes Kegelspiel, Schatzsage